12-satni ultramaraton Forrest Gump je prva hrvatska vremenska ultra. 
2013. su u sklopu utrke prvi put, osim na 12 sati, održana natjecanja na 6 sati, 100km i 50km. Utrka na 100km je bila prva "stotka" u nezavisnoj Hrvatskoj. Na izdanju 2013. održano je prvo državno prvenstvo Hrvatske u ultramaratonu - utrka na 100 km.

Na izdanju 2011. godine Nikolina Šustić je postala najmlađa trkačica ikad koja je pretrčala na službenoj utrci više od 100 kilometara - imala je tada 24 godine i postavila je hrvatski rekord u 12-satnom trčanju.

Izdanja
Kazalo:
- strani natjecatelji su označeni zastavom

Statistika (2020.)

100 km

Vidi
 Hrvatski atletski savez

Izvori
https://statistik.d-u-v.org/eventdetail.php?event=22165

Športska natjecanja u Zagrebu
Međunarodna atletska natjecanja u Hrvatskoj